Кодра је насеље у општини Улцињ у Црној Гори. Према попису из 2011. било је 997 становника (према попису из 2003. било је 883 становника).

Демографија 
У насељу Кодре живи 623 пунолетна становника, а просечна старост становништва износи 35,0 година (34,6 код мушкараца и 35,4 код жена). У насељу има 222 домаћинства, а просечан број чланова по домаћинству је 3,98.

Ово насеље је великим делом насељено Албанцима (према попису из 2003. године), а у последња три пописа, примећен је пораст у броју становника.

Референце

Спољашње везе 
 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Сателитска мапа (-{Wikimapia}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Општина Улцињ
Насељена места у Црној Гори
Википројект географија/Насеља у Црној Гори